Jonathan Shapiro (né en 1958), dit Zapiro, un caricaturiste sud-africain
 Jonathan Shapiro, un informaticien et universitaire américain
 Jonathan Shapiro, un ancien procureur devenu scénariste américain, travaillant souvent avec David E. Kelly